El Oro ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio El Oro (Durango)
 Municipio El Oro (México)